Czermosznoj () – nazwa toponimów w Rosji

 Czermosznoj – osiedle typu wiejskiego w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Czermosznoj – chutor w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego

Zobacz też 
 Czermosznianka – wieś w Kazachstanie

Strony ujednoznaczniające